Imię i nazwisko Teresa Portela nosiły lub noszą m.in.:

 Teresa Portela (ur. 1982) – hiszpańska kajakarka, sześciokrotna olimpijka, wicemistrzyni olimpijska z 2020
 Teresa Portela (ur. 1987) – portugalska kajakarka, czterokrotna olimpijka